Lenz család (nagysárosi) - nemességet 1915. november 12-én Lenz Győző nyugalmazott állományú vezérőrnagy nyert
Lenz család - budapesti jómódú nagypolgári déligyümölcs nagykereskedő család, amely a 19. században Pozsonyból költözött át a székesfővárosba